Јоан Грифид () је велшки глумац, рођен 6. октобра 1973. године у Кардифу (Велс).

Филмографија

Спољашње везе 

 

Рођени 1963.
Британски глумци
Велшки глумци